Wise Guys, groupe de musique allemand ;
 Wiseguy est une série télévisée américaine ;
 Wise Guys (ou Mafia Salad en français) est un film américain de Brian De Palma, sorti en 1986.